Single numer jeden w roku 1996 (USA)
 Single numer jeden w roku 1996 (Japonia)

Zobacz też